Humboldtstraße steht für:
 Humboldtstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Weststadt
 Humboldtstraße (Bremen)
 Humboldtstraße (Hamburg)
 Humboldtstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler G–J)
 Humboldtstraße (Naumburg)
 Humboldtstraße (Weimar)
 Humboldtstraße (Leipzig)

Siehe auch: